Landstingsvalget 1898 blev afholdt 21. september 1898 Det var det 15. valg til Landstinget, den ene del af Danmarks daværende parlament, Rigsdagen.

Ud af de tolv landstingskredse var 1. (København), 2. (Københavns, Frederiksborg og Holbæk Amter), 4. (Bornholms Amt), 7. (Hjørring og Aalborg Amter) og 9. (Aarhus, Randers og dele af Viborg Amt) kreds på valg.

Resultat

Noter 

1898
Politiske valg i 1898